Karaat (massa) -  een eenheid voor massa, die gebruikt wordt voor edelstenen
 Karaat (gehalte) - het gehalte aan edelmetaal in een legering

Andere betekenissen
 Karaat (stripreeks)